Stanza (ital. stanza ‚Raum‘) steht für:
 Stanze, Gedichtform
 Nissan Stanza, Automodell